Bauer Bodoni, variació, dissenyada per Heinrich Jost i Louis Hoell, del tipus de lletra Bodoni
 Biografies:
 Willy Bauer (1947), antic pilot de motocròs alemany
 José Carlos Bauer (1925–2007),  futbolista i entrenador brasiler
 Louis H. Bauer (1888–1964), Doctor de Medicina estatunidenc
 Johann Hermann Bauer (1861–1891), mestre d'escacs austríac
 Christian Bauer (1977), jugador d'escacs francès
 Michael Bauer (1980-2015), científic biomèdic, furoner i activista austríac
 Marion Bauer (1882-1955), compositora americana
 Rudolf Bauer (1879-1932), atleta d'Hongria especialista en llançament de disc
 Fritz Bauer (1903-1968), fiscal general alemany
 Bruno Bauer (1809-1882), filòsof i teòleg alemany
 Jack Bauer (1985), ciclista neozelandès
 Erwin Bauer (1912-1958), pilot de curses automobilístiques alemany
 Harold Bauer (1873-1951), pianista anglès 
 Steve Bauer (1959), ciclista canadenc
 Ida Bauer (1882-1945), ciutadana austríaca
 Mihály Bauer (1874-1945),  matemàtic hongarès
 Théophile Bauer (segle xix-segle xx), gimnasta artístic belga
 Gitta Bauer (1919-1990), periodista alemanya 
 Walter Bauer (1877-1960), teòleg alemany
 Fritz Bauer (remador) (1906-1992), remer alemany
 Hans Bauer (1878-1937), semitòleg alemany
 Gustave Bauer (1884-1947), lluitador estatunidenc
 Fritz Bauer (Ciclista) (1893-1982), ciclista alemany
 Elkan Bauer (1852-1942), compositor i amic austríac
 Tristán Bauer (1959), cineasta i polític argentí
 Franz Bauer (1758-1840),  microscopista i il·lustrador de botànica austríac
 John Bauer (1882-1918), illustrador i pintor suec 
 Kim Bauer (1984), personatge de ficció interpretat per Elisha Cuthbert en la sèrie de televisió 24
 Gary Bauer (1946), polític conservador dels Estats Units
 Sybil Bauer (1903-1927), nedadora estatunidenca
 Otto Bauer (1881-1938), polític austríac